Il singolare del torneo di tennis Roma Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Coutelot che ha battuto in finale Guillermo García López 5-7, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Tomas Behrend (primo turno)
 Giorgio Galimberti (primo turno)
 Alessio Di Mauro (quarti di finale)
 Gilles Müller (primo turno)

 Adrián García (secondo turno)
 Vincenzo Santopadre (semifinali)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)
 Werner Eschauer (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Roma Open 2004